Cerro Pelado bezeichnet

 Cerro Pelado (Maldonado), eine Stadt in Uruguay.
 Cerro Pelado (Rivera), einen Ort in Uruguay.
 Cerro Pelado (La Caldera), einen Berg im Departamento La Caldera der Provinz Salta in Argentinien.
 Cerro Pelado (Iruya), einen Berg im Departamento Iruya der Provinz Salta in Argentinien.